El conjunto histórico de Grado apenas conserva restos medievales exceptuando algunos fragmentos de la muralla (en proceso de rehabilitación). Si tiene una buena edificación del siglo XIX. Entre las que destacaremos:

Capilla de los Dolores: La capilla de los Dolores es Monumento Histórico Artístico, está realizada en sillares de planta rectangular y dividida en tres tramos, el delantero más alto y con cúpula sobre pechinas, los otros dos con bóveda de medio punto. Su exterior se caracteriza por sus elevados contrafuertes. También su puerta con arco de medio punto franqueado por pilastras, sobre la puerta hay una hornacina enmarcada por columnas.

Palacio de Miranda-Valdecarzana: El palacio de Miranda es Monumento Histórico Artístico, su estructura primera es de origen medieval, pero con una gran reforma del siglo XVIII. Es un edificio de tres plantas, la entrada está en el centro de la fachada que da acceso a una escalera monumental, donde hay un patio con columnas octogonales, repartiendo sus dependencias alrededor del patio.

Iglesia Parroquial: La iglesia parroquial de 1890, es un templo de grandes dimensiones, con elementos neorrománicos. De planta rectangular con cabecera cuadrada y tres capillas. Su fachada principal está marcada por dos torres.

El Capitolio: El Chalet del Campo o El Capitolio, su estructura es de dos plantas con grandes ventanas y una torre de cuatro plantas. Su entrada principal con pórtico jónico y escalera de acceso, la casa se completa con un maravilloso jardín.

Torre de Villanueva: La torre Villanueva a la que se agrupa por un lado un cuerpo rectangular. La torre es cuadrada y de gran altura con cinco pisos con saeteras y matacanes. Es Monumento Histórico Artístico.

Palacio Díaz Miranda: El palacio de Díaz Miranda, de dos plantas y abuhardillado. La portada es adintelada, con el escudo familiar. El conjunto se completa con una capilla.

El palacio de Agüera: es del siglo XVIII, con planta rectangular y un piso. Está hecho en mampostería y sillar, éste para enmarque de vanos y esquinas. La pequeña capilla está separada. 

Palacio de la Marquesa de Fontela: con dos pisos y planta rectangular. Destaca su tratamiento de las ventanas que mezcla diferentes vanos como son miradores acristalados, balcones con repisa saliente o en haz con antepecho de hierro.

También destacan otros monumentos como:
{|border=0
|
Palacio de Indalecio Corujedo
Ayuntamiento
Restos de la muralla medieval
Casa de Los Arcos
||
Palacio de la Marquesa de Fontela
Villa Julita
Crucero
Villa Granda
||
Familia Martínez
La Quintana
El Calabión
|}

Conjunto Historico de Grado
Conjunto Historico de Grado